Альо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 36,3 км². Население — 1071 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 http://www.euskomedia.org/

Муниципалитеты Наварры